Mª Concepción Espinosa Jiménez (Basauri 1954 - Madrid 24 de septiembre de 2008) fue una sindicalista española de la Unión General de Trabajadores.

Biografía 
Empezó a trabajar en el Instituto Español de Emigración ayudando a los emigrantes españoles en Londres, Reino Unido. Allí se afilió a la UGT formando un núcleo de afiliados ugetistas emigrantes en el Reino Unido. Fue entonces cuando conoció a su compañero sentimental Jesús Mancho, secretario confederal de Administración de la UGT con Nicolás Redondo. Juntos marcharon a comienzos de los noventa a trabajar a Caracas, Venezuela. En 1996 vuelven a España y Concha Espinosa empieza a trabajar en la Universidad de Alcalá donde se implica en la sección sindical de FETE, la Federación de UGT de Educación.

En el XIII Congreso de la FETE-UGT celebrado en Mérida en 2002 fue elegida Secretaria de Universidad, siendo reelegida en el XIV Congreso de la FETE-UGT en 2005. Participó activamente en las negociaciones para la Reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en 2001 y posteriormente modificada en 2007 por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, reivindicando especialmente el papel de la educación a distancia y de la UNED, de la cual era miembro de su Consejo Social. Además siempre luchó por una mayor financiación para las universidades públicas, así como una mayor fiscalización del profesorado para lograr una mejor calidad de la enseñanza. Falleció a los 54 años de edad víctima de un cáncer de estómago.

Enlaces externos 
 Obituario en El País de Fernando Moraleda

Sindicalistas de la Unión General de Trabajadores de España
Universidad de Alcalá
Fallecidos en Madrid
Nacidos en Basauri